Локс — фамилия. Известные носители:
 Локс, Константин Григорьевич (1889—1956) — российский и советский литературовед.
 Локс, Херберт (1946—2015) — австрийский и немецкий врач.